

Монастирщина — село, Богучарський район, Воронезька область
 Монастирщина — село, Орічівський район, Кіровська область
 Монастирщина — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Монастирщина — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
  — селище міського типу Монастирщинський район, Смоленська область